Le nom de Stefan Banach est donné à plusieurs théorèmes :
 le théorème du point fixe de Banach ;
 le paradoxe de Banach-Tarski ; 
 le théorème de Baire-Banach ;
 le théorème de Banach-Alaoglu-Bourbaki ;
 le théorème de Banach-Mazur en analyse fonctionnelle ;
 le théorème de Banach-Schauder (« théorème de l'application ouverte ») énonce qu'une application linéaire continue surjective entre espaces vectoriels normés complets est ouverte ;
 le théorème de Banach-Steinhaus concerne les familles d'applications linéaires continues bornées ;
le théorème de Banach-Stone relie tout compact à l'espace normé de ses fonctions continues ;
 le théorème de Hahn-Banach  sur l'extension d'une forme linéaire continue, d'un  sous-espace vectoriel à l'espace entier.

Banach